Forno dos Mouros pode referir-se a:
 Forno dos Mouros - Anta de Santa Marta em Santa Marta, Penafiel.
 Forno dos Mouros - Dólmen na freguesia de Lamoso, Paços de Ferreira.
 Forno dos Mouros - Forno em Carvalhas, Barcelos
 Forno dos Mouros - Forno no concelho de Ortigueira, Galiza.
 Forno dos Mouros - Forno no concelho de Toques, Galiza.

Desambiguação